

Astronomia 
 2725 David Bender – asteroide della fascia principale

Geografia
 Bender, conosciuta anche come Tighina – città della Moldavia, de facto sotto il controllo della Repubblica di Transnistria 
 Bender – ghiacciaio della Terra di Ellsworth, in Antartide

Persone 
 Aimee Bender – scrittrice statunitense
 Blasius Columban von Bender – generale austriaco di origini tedesche
 Bob Bender – allenatore di pallacanestro statunitense
 Chief Bender – giocatore di baseball statunitense
 Chris Bender – produttore cinematografico statunitense
 Dragan Bender – cestista croato
 Hans Bender – medico e psicologo tedesco
 Hans Bender – scrittore tedesco
 Jack Bender – regista cinematografico statunitense
 Jakob Bender – calciatore tedesco
 Jonathan Bender – cestista statunitense
 Lars Bender – calciatore tedesco
 Lawrence Bender – produttore cinematografico statunitense
 Stephan Bender – attore statunitense
 Sven Bender – calciatore tedesco
 Tom Bender – cestista statunitense naturalizzato australiano

Sport 
 Fotbal Club Dinamo Bender – società calcistica moldava

Altro 
 Famiglia Bender –  famiglia di coloni di origine tedesca trapiantati nello stato del Kansas ai quali furono attribuiti una serie di omicidi
 Gender bender – termine specifico della teorizzazione cosiddetta queer del mondo anglosassone 
 Bender – protagonista della sitcom animata Futurama